(De) Munck kan verwijzen naar:

 De Munck (band), Nederlandstalige band uit de jaren tachtig (ook bekend als Dorpsstraat De Munck)

(De) Munck is daarnaast een achternaam. Hieronder een overzicht van naamdragers:
 
 Noah Munck, Amerikaans acteur
 Danny de Munk, Nederlands (musical)acteur, zanger en presentator
 Eline De Munck, Vlaams actrice, zangeres en presentatrice
 François De Munck, Belgisch liberaal politicus en burgemeester
 Frans de Munck, Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Hanneke de Munck, Nederlands beeldhouwer
 Jan de Munck (bakker), slachtoffer van de heksenvervolging in Europa
 Jan de Munck (bouwmeester), stadsarchitect van Middelburg
 Joseph De Munck, Zuid-Nederlands edelman
 Roland De Munck, Belgisch pianist
 Tjiel de Munck Mortier, Nederlands voetballer